Époque peut désigner :
 Périodes de l'Histoire
 Époque (astronomie)
 Belle Époque
 En sciences de la Terre :
 en géologie, une époque est une subdivision de l'échelle des temps géologiques, équivalent de la  série ;
 en géophysique, une époque est une période de stabilité du champ magnétique terrestre et donc de sa direction générale.
 Martine Époque

Littérature 
 L'Époque : une revue littéraire russe (1864-1865) de Saint-Pétersbourg tenue par les frères Mikhaïl et Fiodor Dostoïevski ;
L'Époque, journal français (1865-1869).

Voir aussi